James Maitland peut se référer à :

 James Maitland (1718-1789),  de Lauderdale, officier militaire britannique ;
 James Maitland (1759-1839),  de Lauderdale, homme politique et économiste politique britannique ;
 James Maitland (1784-1860),  de Lauderdale, homme politique whig ;
 James Maitland (1914-1996), ministre de l'Église d'Écosse.
 James Maitland Balfour, (1820-1856), homme politique écossais.